Вагилевич — українське прізвище.

Відомі носії 
 Вагилевич Іван Миколайович — український поет, філолог, фольклорист, етнограф, громадський діяч.
 Вагилевич Кость — український поет.
 Вагилевич Михайло (1851 — †1912) — український письменник, педагог, громадський діяч.

Українські прізвища